Ги́ппас из Метапо́нта (, 574 г. — 522 г. до н. э.) — древнегреческий философ-пифагореец, математик, теоретик музыки. Ямвлих в сочинении «Об общей математической науке» сообщает о том, что математическая линия пифагорейской школы, возможно, ведёт своё начало не от самого Пифагора, а от Гиппаса.

Жизнь и учение 
Гиппасу приписывают открытие существования несоизмеримых отрезков. При этом неизвестно, были ли это диагональ и сторона квадрата, или же диагональ и сторона правильного пятиугольника.

Легенда, передаваемая в разных вариантах позднейшими авторами, говорит о том, что Гиппас был не то убит, не то изгнан из пифагорейской школы, — опять же, или за то, что он распространил учение Пифагора в письменном виде, или за то, что он раскрыл для непосвящённых построение додекаэдра в сочинении «Об иррациональных линиях», или же за разглашение учения о несоизмеримости и иррациональности. Достоверность этой легенды не поддаётся проверке.

Гиппас известен также как исследователь математических оснований музыки. Согласно одной точке зрения, экспериментируя с различной толщиной бронзовых дисков, он вывел основные консонансы. По другой (более распространённой) версии, открытие числовых отношений для консонансов принадлежит лично Пифагору. Боэций сообщает («Основы музыки» II, 19), что Гиппас (совместно с Евбулидом) к уже известным трём «простым» консонансам (кварте, квинте, октаве) добавил два «составных» (дуодециму и квинтдециму), а также построил иерархическую классификацию всех консонансов, отталкиваясь от соответствующих им числовых отношений.

Гиппас, согласно Диогену Лаэртскому учил о том, что Вселенная одна, вечно движима и конечна.  Началом всего он полагал огонь. Он же считал, что душа состоит из огня. Говорил, что время изменения Космоса определено, то есть допускал детерминизм.

Примечания

Литература 

 Жмудь Л.Я. Наука, философия и религия в раннем пифагореизме. СПб., 1994. — 376 с. — ISBN 5-86050-066-1.
 Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1: От эпических космогоний до возникновения атомистики. Изд. А. В. Лебедев. М.: Наука, 1989. С. 151—155.
 Янков В. А. Гиппас и рождение геометрии величин. Историко-математические исследования, 5(40), 2000, с. 192—222.
 Янков В. А. Геометрия последователей Гиппаса. Историко-математические исследования, 6(41), 2001, с. 285—318.
 von Fritz M. K. Discovery of incommensurability by Hippasos of Metapontum. Annals of Mathematics, 46, 1945, p. 242—264.
 Junge G. Von Hippasus bis Philolaus, das Irrationale und die geometrischen Grundbegriffe. Classica et mediavealia, 19, 1958, p. 41-72.

Ссылки 
 «Гиппас из Метапонта»  — статья в Новой философской энциклопедии
 Hippasus of Metapontum 
 Stanford Encyclopedia of Philosophy: Pythagoreanism  (раздел 3.3: Hippasus and Other Fifth-century Pythagoreans)

Математики по алфавиту
Математики Древней Греции
Философы Древней Греции
Древнегреческие философы
Философы V века до н. э.
Математики V века до н. э.
Пифагорейцы
Теоретики музыки